Черенка или Черёнка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Черенка — деревня в Залесском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Черенка — деревня в Узречском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Черенка — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Черёнка — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Река 
 Черенка — река в Ленинградской области России. приток Воложбы.